15-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140 километров состоялась 19 сентября 1948 года. Победу одержал французский велогонщик Рене Бертон.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1948 на FirstCycling
 
 
  

1948 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1948 году
Сентябрь 1948 года